Dienisowo () – nazwa kilkudziesięciu toponimów w Rosji

 Dienisowo – wieś w obwodzie iwanowskim
 Dienisowo – wieś w obwodzie jarosławskim
 Dienisowo – wieś w rejonie borowskim obwodu kałuskiego
 Dienisowo – wieś w rejonie juchnowskim obwodu kałuskiego
 Dienisowo – wieś w obwodzie kemerowskim
 Dienisowo – wieś w rejonie kostromskim obwodu kostromskiego
 Dienisowo – wieś w rejonie nieriechtskim obwodu kostromskiego
 Dienisowo – wieś w rejonie soligaliczskim obwodu kostromskiego
 Dienisowo – wieś w rejonie szarjinskim obwodu kostromskiego
 Dienisowo – wieś w Kraju Krasnojarskim
 Dienisowo – wieś w obwodzie kurgańskim
 Dienisowo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Dienisowo – osiedle typu wiejskiego w obwodzie leningradzkim
 Dienisowo – wieś w obwodzie lipieckim
 Dienisowo – wieś w rejonie jegorjewskim obwodu moskiewskiego
 Dienisowo – wieś w rejonie klinskim obwodu moskiewskiego
 Dienisowo – wieś w obwodzie niżnonowogrodzkim
 Dienisowo – wieś w obwodzie permskim
 Dienisowo – wieś w obwodzie riazańskim
 Dienisowo – wieś w rejonie glinkowskim obwodu smoleńskiego
 Dienisowo – wieś w rejonie smoleńskim obwodu smoleńskiego
 Dienisowo – wieś w rejonie poczinkowskim obwodu smoleńskiego
 Dienisowo – wieś w rejonie wiaziemskim obwodu smoleńskiego
 Dienisowo – wieś w obwodzie tiumeńskim
 Dienisowo – wieś w rejonie andrieapolskim obwodu twerskiego
 Dienisowo – wieś w rejonie kalininskim obwodu twerskiego
 Dienisowo – wieś w rejonie ramieszkowskim obwodu twerskiego
 Dienisowo – wieś w rejonie sonkowskim obwodu twerskiego
 Dienisowo – wieś w rejonie zubcowskim obwodu twerskiego
 Dienisowo – wieś w rejonie jasnogorskim obwodu tulskiego
 Dienisowo – wieś w rejonie odojewskim obwodu tulskiego
 Dienisowo – wieś w rejonie gorochowieckim obwodu włodzimierskiego
 Dienisowo – wieś w rejonie pietuszyńskim obwodu włodzimierskiego
 Dienisowo – wieś w rejonie sieliwanowskim obwodu włodzimierskiego
 Dienisowo – wieś w rejonie czeriepowieckim obwodu wołogodzkiego
 Dienisowo – wieś w rejonie kiriłłowskim obwodu wołogodzkiego
 Dienisowo – wieś w rejonie ustiużeńskim obwodu wołogodzkiego

Zobacz także 
 Dienisow – nazwisko

Strony ujednoznaczniające